DNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Galegu, Dinder, Sudan